|-
|(40751)||1999 TD7|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,190|| align=right|3,98|| align=right|4,774||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40752)||1999 TO7|| align=right|13,6|| align=right|2,632|| align=right|0,175|| align=right|14,42|| align=right|4,269||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40753)||1999 TK8|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|1,35|| align=right|3,712||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40754)||1999 TM8|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,101|| align=right|3,15|| align=right|4,934||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40755)||1999 TO8|| align=right|14,4|| align=right|2,867|| align=right|0,077|| align=right|2,30|| align=right|4,854||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40756)||1999 TQ8|| align=right|14,0|| align=right|2,978|| align=right|0,019|| align=right|9,49|| align=right|5,138||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40757)||1999 TS8|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,211|| align=right|4,06|| align=right|4,091||MBA||5. oktober 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(40758)||1999 TT8|| align=right|13,7|| align=right|3,041|| align=right|0,159|| align=right|8,03|| align=right|5,302||MBA||5. oktober 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(40759)||1999 TY9|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,152|| align=right|7,12|| align=right|4,439||MBA||6. oktober 1999||Dossobuono||L. Lai
|-
|(40760)||1999 TH11|| align=right|12,6|| align=right|3,197|| align=right|0,085|| align=right|14,61|| align=right|5,717||MBA||9. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(40761)||1999 TT13|| align=right|13,6|| align=right|2,699|| align=right|0,098|| align=right|5,24|| align=right|4,432||MBA||11. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40762)||1999 TL14|| align=right|15,4|| align=right|2,561|| align=right|0,261|| align=right|4,93|| align=right|4,097||MBA||11. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40763)||1999 TS14|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,161|| align=right|2,07|| align=right|5,288||MBA||5. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(40764)||1999 TA16|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,131|| align=right|1,73|| align=right|5,387||MBA||13. oktober 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(40765)||1999 TF16|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,029|| align=right|3,52|| align=right|4,499||MBA||10. oktober 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(40766)||1999 TB17|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,199|| align=right|3,05|| align=right|5,670||MBA||14. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40767)||1999 TC17|| align=right|14,1|| align=right|2,898|| align=right|0,028|| align=right|2,54|| align=right|4,934||MBA||14. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40768)||1999 TZ17|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,059|| align=right|11,81|| align=right|4,218||MBA||10. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40769)||1999 TJ18|| align=right|13,3|| align=right|3,045|| align=right|0,048|| align=right|10,83|| align=right|5,314||MBA||10. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40770)||1999 TV18|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,143|| align=right|9,64|| align=right|5,298||MBA||11. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40771)||1999 TP19|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,181|| align=right|7,61|| align=right|4,153||MBA||15. oktober 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(40772)||1999 TY19|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,056|| align=right|2,00|| align=right|5,032||MBA||14. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40773)||1999 TZ19|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,185|| align=right|3,15|| align=right|3,794||MBA||15. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40774)||1999 TH20|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,254|| align=right|4,55|| align=right|4,190||MBA||11. oktober 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(40775)||1999 TO20|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,063|| align=right|1,20|| align=right|4,507||MBA||5. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40776)||1999 TA21|| align=right|14,3|| align=right|2,942|| align=right|0,076|| align=right|3,29|| align=right|5,046||MBA||7. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40777)||1999 TM25|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,212|| align=right|3,45|| align=right|4,224||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40778)||1999 TV25|| align=right|15,2|| align=right|2,911|| align=right|0,031|| align=right|1,33|| align=right|4,966||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40779)||1999 TY25|| align=right|14,0|| align=right|3,100|| align=right|0,093|| align=right|16,58|| align=right|5,456||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40780)||1999 TB26|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,166|| align=right|5,32|| align=right|4,588||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40781)||1999 TN26|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,264|| align=right|5,38|| align=right|4,146||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40782)||1999 TX26|| align=right|14,7|| align=right|2,866|| align=right|0,084|| align=right|1,19|| align=right|4,851||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40783)||1999 TT28|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,081|| align=right|0,68|| align=right|4,931||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40784)||1999 TV28|| align=right|15,3|| align=right|2,752|| align=right|0,092|| align=right|1,48|| align=right|4,565||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40785)||1999 TA29|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,029|| align=right|4,07|| align=right|4,678||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40786)||1999 TR30|| align=right|14,5|| align=right|2,841|| align=right|0,021|| align=right|0,88|| align=right|4,789||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40787)||1999 TV30|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,141|| align=right|12,62|| align=right|4,397||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40788)||1999 TK31|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,170|| align=right|5,07|| align=right|5,493||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40789)||1999 TW31|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,083|| align=right|1,19|| align=right|4,837||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40790)||1999 TP32|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,103|| align=right|2,36|| align=right|4,078||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40791)||1999 TO33|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,053|| align=right|1,82|| align=right|4,425||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40792)||1999 TY33|| align=right|15,7|| align=right|2,926|| align=right|0,127|| align=right|1,04|| align=right|5,004||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40793)||1999 TZ33|| align=right|15,0|| align=right|2,898|| align=right|0,132|| align=right|2,44|| align=right|4,933||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40794)||1999 TD36|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,073|| align=right|9,83|| align=right|4,250||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40795)||1999 TF36|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|7,47|| align=right|3,710||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40796)||1999 TT36|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,125|| align=right|15,90|| align=right|4,445||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40797)||1999 TM37|| align=right|13,8|| align=right|2,683|| align=right|0,088|| align=right|11,42|| align=right|4,393||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40798)||1999 TV37|| align=right|14,4|| align=right|2,782|| align=right|0,075|| align=right|8,11|| align=right|4,640||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40799)||1999 TW37|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,076|| align=right|5,45|| align=right|4,014||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40800)||1999 TD38|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,200|| align=right|2,94|| align=right|3,795||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40801)||1999 TN38|| align=right|15,0|| align=right|3,020|| align=right|0,045|| align=right|1,75|| align=right|5,248||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40802)||1999 TL39|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,276|| align=right|6,32|| align=right|3,692||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40803)||1999 TX39|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,153|| align=right|13,13|| align=right|4,324||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40804)||1999 TQ40|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,150|| align=right|19,20|| align=right|4,135||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40805)||1999 TW41|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,029|| align=right|2,80|| align=right|4,074||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40806)||1999 TX41|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,162|| align=right|1,64|| align=right|3,635||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40807)||1999 TQ48|| align=right|14,3|| align=right|2,566|| align=right|0,114|| align=right|3,99|| align=right|4,109||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40808)||1999 TB53|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,039|| align=right|3,50|| align=right|4,652||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40809)||1999 TZ57|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,098|| align=right|15,75|| align=right|5,407||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40810)||1999 TK63|| align=right|15,2|| align=right|2,959|| align=right|0,026|| align=right|3,04|| align=right|5,089||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40811)||1999 TL63|| align=right|14,2|| align=right|3,013|| align=right|0,120|| align=right|5,02|| align=right|5,229||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40812)||1999 TV63|| align=right|15,0|| align=right|3,061|| align=right|0,107|| align=right|3,32|| align=right|5,355||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40813)||1999 TJ66|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|11,22|| align=right|5,428||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40814)||1999 TY69|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,032|| align=right|1,84|| align=right|4,883||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40815)||1999 TY77|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,210|| align=right|2,94|| align=right|3,354||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40816)||1999 TX78|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,118|| align=right|1,32|| align=right|5,471||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40817)||1999 TT79|| align=right|14,9|| align=right|2,865|| align=right|0,020|| align=right|12,02|| align=right|4,849||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40818)||1999 TR80|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,223|| align=right|2,63|| align=right|3,739||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40819)||1999 TT80|| align=right|14,9|| align=right|2,848|| align=right|0,028|| align=right|2,71|| align=right|4,805||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40820)||1999 TY89|| align=right|15,2|| align=right|2,922|| align=right|0,104|| align=right|2,33|| align=right|4,993||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40821)||1999 TD90|| align=right|15,7|| align=right|2,642|| align=right|0,105|| align=right|5,29|| align=right|4,295||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40822)||1999 TM90|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,063|| align=right|2,89|| align=right|4,303||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40823)||1999 TU90|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,198|| align=right|11,99|| align=right|4,286||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40824)||1999 TV90|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,020|| align=right|9,21|| align=right|4,206||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40825)||1999 TZ90|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,104|| align=right|7,28|| align=right|3,768||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40826)||1999 TP91|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,189|| align=right|6,27|| align=right|4,082||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40827)||1999 TT92|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,168|| align=right|4,10|| align=right|3,768||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40828)||1999 TM93|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,100|| align=right|12,32|| align=right|4,477||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40829)||1999 TT93|| align=right|14,0|| align=right|2,687|| align=right|0,087|| align=right|3,58|| align=right|4,404||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40830)||1999 TV93|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,176|| align=right|3,43|| align=right|3,776||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40831)||1999 TU94|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,016|| align=right|7,00|| align=right|4,398||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40832)||1999 TH95|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,234|| align=right|8,39|| align=right|4,349||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40833)||1999 TJ95|| align=right|13,7|| align=right|3,058|| align=right|0,146|| align=right|11,74|| align=right|5,346||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40834)||1999 TL95|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,200|| align=right|6,88|| align=right|4,285||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40835)||1999 TM95|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,127|| align=right|8,03|| align=right|4,181||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40836)||1999 TQ95|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,166|| align=right|4,87|| align=right|5,157||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40837)||1999 TX95|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,062|| align=right|3,24|| align=right|4,380||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40838)||1999 TY95|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,158|| align=right|5,43|| align=right|4,517||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40839)||1999 TH96|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,076|| align=right|4,79|| align=right|4,653||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40840)||1999 TS96|| align=right|13,4|| align=right|3,058|| align=right|0,112|| align=right|11,95|| align=right|5,347||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40841)||1999 TQ98|| align=right|13,6|| align=right|2,751|| align=right|0,182|| align=right|10,46|| align=right|4,561||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40842)||1999 TX98|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,191|| align=right|6,34|| align=right|4,174||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40843)||1999 TD99|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,205|| align=right|6,91|| align=right|3,643||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40844)||1999 TS101|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|12,90|| align=right|4,201||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40845)||1999 TL102|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,274|| align=right|12,12|| align=right|3,820||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40846)||1999 TN102|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,105|| align=right|15,11|| align=right|4,126||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40847)||1999 TU102|| align=right|13,1|| align=right|2,996|| align=right|0,274|| align=right|17,25|| align=right|5,186||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40848)||1999 TZ102|| align=right|14,7|| align=right|2,648|| align=right|0,072|| align=right|16,19|| align=right|4,308||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40849)||1999 TG103|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|15,19|| align=right|4,203||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40850)||1999 TR104|| align=right|14,4|| align=right|3,056|| align=right|0,072|| align=right|10,51|| align=right|5,341||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40851)||1999 TZ104|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|8,33|| align=right|4,182||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40852)||1999 TX105|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,216|| align=right|8,47|| align=right|4,789||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40853)||1999 TA106|| align=right|14,1|| align=right|2,757|| align=right|0,125|| align=right|25,30|| align=right|4,578||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40854)||1999 TU107|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,175|| align=right|12,56|| align=right|4,171||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40855)||1999 TG108|| align=right|13,0|| align=right|3,078|| align=right|0,107|| align=right|9,81|| align=right|5,400||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40856)||1999 TP108|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,186|| align=right|3,48|| align=right|3,699||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40857)||1999 TP110|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,064|| align=right|5,38|| align=right|4,579||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40858)||1999 TR110|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,047|| align=right|4,26|| align=right|4,671||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40859)||1999 TX111|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,030|| align=right|1,90|| align=right|4,508||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40860)||1999 TQ113|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,052|| align=right|3,28|| align=right|4,598||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40861)||1999 TR113|| align=right|15,0|| align=right|2,709|| align=right|0,055|| align=right|5,33|| align=right|4,457||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40862)||1999 TB114|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,148|| align=right|6,26|| align=right|5,775||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40863)||1999 TL115|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,089|| align=right|8,61|| align=right|4,329||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40864)||1999 TO115|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,088|| align=right|9,52|| align=right|5,404||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40865)||1999 TH116|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,089|| align=right|1,20|| align=right|4,419||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40866)||1999 TU117|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,089|| align=right|8,13|| align=right|4,355||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40867)||1999 TD118|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,232|| align=right|5,48|| align=right|4,111||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40868)||1999 TM118|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,258|| align=right|2,93|| align=right|4,096||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40869)||1999 TN118|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,094|| align=right|8,76|| align=right|4,427||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40870)||1999 TQ119|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,123|| align=right|13,85|| align=right|4,412||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40871)||1999 TS120|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,079|| align=right|3,10|| align=right|4,168||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40872)||1999 TB121|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,114|| align=right|1,36|| align=right|5,553||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40873)||1999 TL121|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,058|| align=right|2,91|| align=right|4,440||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40874)||1999 TL122|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,202|| align=right|3,20|| align=right|3,739||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40875)||1999 TA123|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,227|| align=right|2,74|| align=right|4,069||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40876)||1999 TH123|| align=right|15,5|| align=right|2,809|| align=right|0,117|| align=right|4,68|| align=right|4,708||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40877)||1999 TF124|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,029|| align=right|1,66|| align=right|4,589||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40878)||1999 TU124|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,070|| align=right|7,69|| align=right|4,346||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40879)||1999 TX124|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,125|| align=right|5,80|| align=right|3,840||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40880)||1999 TA125|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,077|| align=right|2,44|| align=right|4,683||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40881)||1999 TY125|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|5,71|| align=right|4,070||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40882)||1999 TZ125|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,088|| align=right|12,81|| align=right|5,010||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40883)||1999 TB126|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,090|| align=right|4,09|| align=right|4,500||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40884)||1999 TC126|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|0,37|| align=right|4,041||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40885)||1999 TS126|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,096|| align=right|11,04|| align=right|5,653||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40886)||1999 TE127|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,236|| align=right|3,02|| align=right|4,167||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40887)||1999 TG128|| align=right|14,5|| align=right|2,936|| align=right|0,061|| align=right|2,67|| align=right|5,030||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40888)||1999 TW131|| align=right|15,7|| align=right|2,881|| align=right|0,079|| align=right|0,94|| align=right|4,891||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40889)||1999 TY132|| align=right|16,0|| align=right|2,665|| align=right|0,010|| align=right|1,79|| align=right|4,350||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40890)||1999 TE133|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,122|| align=right|1,34|| align=right|5,398||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40891)||1999 TH136|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,089|| align=right|2,54|| align=right|4,297||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40892)||1999 TY136|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,118|| align=right|4,70|| align=right|5,597||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40893)||1999 TL138|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,042|| align=right|2,40|| align=right|4,628||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40894)||1999 TQ138|| align=right|16,4|| align=right|2,558|| align=right|0,190|| align=right|4,28|| align=right|4,091||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40895)||1999 TZ140|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,058|| align=right|1,22|| align=right|4,640||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40896)||1999 TO141|| align=right|16,4|| align=right|2,734|| align=right|0,085|| align=right|2,11|| align=right|4,520||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40897)||1999 TG142|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,069|| align=right|2,34|| align=right|4,599||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40898)||1999 TP142|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,005|| align=right|3,22|| align=right|4,407||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40899)||1999 TR142|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,122|| align=right|2,14|| align=right|4,328||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40900)||1999 TV142|| align=right|15,4|| align=right|3,031|| align=right|0,068|| align=right|1,49|| align=right|5,275||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40901)||1999 TG143|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,022|| align=right|8,19|| align=right|4,543||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40902)||1999 TY143|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,040|| align=right|18,00|| align=right|4,373||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40903)||1999 TB144|| align=right|13,9|| align=right|2,750|| align=right|0,078|| align=right|8,86|| align=right|4,560||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40904)||1999 TC144|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,124|| align=right|5,38|| align=right|4,121||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40905)||1999 TE148|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,102|| align=right|10,55|| align=right|5,311||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40906)||1999 TN148|| align=right|14,1|| align=right|2,837|| align=right|0,080|| align=right|14,78|| align=right|4,778||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40907)||1999 TF149|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,035|| align=right|2,18|| align=right|4,988||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40908)||1999 TW151|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,123|| align=right|14,76|| align=right|4,043||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40909)||1999 TR152|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,158|| align=right|12,39|| align=right|4,051||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40910)||1999 TS152|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,229|| align=right|3,49|| align=right|3,679||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40911)||1999 TU152|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,136|| align=right|4,54|| align=right|4,213||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40912)||1999 TX152|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,081|| align=right|14,25|| align=right|5,751||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40913)||1999 TZ152|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,154|| align=right|2,73|| align=right|4,000||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40914)||1999 TH155|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,161|| align=right|13,11|| align=right|4,537||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40915)||1999 TT155|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,055|| align=right|5,13|| align=right|4,557||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40916)||1999 TE156|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,095|| align=right|9,55|| align=right|5,211||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40917)||1999 TW156|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,119|| align=right|4,00|| align=right|5,514||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40918)||1999 TG158|| align=right|14,2|| align=right|3,027|| align=right|0,046|| align=right|9,11|| align=right|5,265||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40919)||1999 TF162|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,191|| align=right|4,57|| align=right|4,084||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40920)||1999 TD171|| align=right|14,7|| align=right|2,866|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|4,852||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40921)||1999 TR171|| align=right|14,8|| align=right|2,868|| align=right|0,066|| align=right|3,19|| align=right|4,855||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40922)||1999 TH172|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,058|| align=right|6,13|| align=right|4,549||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40923)||1999 TB173|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|5,144||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40924)||1999 TB174|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,037|| align=right|10,10|| align=right|5,103||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40925)||1999 TL174|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,203|| align=right|4,25|| align=right|4,050||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40926)||1999 TQ177|| align=right|15,0|| align=right|2,814|| align=right|0,087|| align=right|5,81|| align=right|4,719||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40927)||1999 TZ185|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,174|| align=right|11,00|| align=right|4,345||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40928)||1999 TB187|| align=right|14,3|| align=right|3,013|| align=right|0,149|| align=right|13,17|| align=right|5,230||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40929)||1999 TB188|| align=right|14,5|| align=right|2,900|| align=right|0,018|| align=right|11,58|| align=right|4,939||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40930)||1999 TJ189|| align=right|13,9|| align=right|3,055|| align=right|0,037|| align=right|9,05|| align=right|5,339||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40931)||1999 TX189|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,185|| align=right|8,36|| align=right|4,133||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40932)||1999 TF191|| align=right|13,4|| align=right|3,054|| align=right|0,033|| align=right|8,73|| align=right|5,337||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40933)||1999 TP192|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,039|| align=right|8,25|| align=right|5,317||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40934)||1999 TJ194|| align=right|14,0|| align=right|2,776|| align=right|0,132|| align=right|8,15|| align=right|4,624||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40935)||1999 TO195|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|4,40|| align=right|5,695||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40936)||1999 TP200|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,124|| align=right|7,32|| align=right|3,618||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40937)||1999 TQ200|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,183|| align=right|3,22|| align=right|3,587||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40938)||1999 TO205|| align=right|14,3|| align=right|2,776|| align=right|0,094|| align=right|3,40|| align=right|4,624||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40939)||1999 TU209|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,062|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40940)||1999 TZ209|| align=right|12,9|| align=right|3,079|| align=right|0,036|| align=right|10,98|| align=right|5,403||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40941)||1999 TS211|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,112|| align=right|4,90|| align=right|4,472||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40942)||1999 TZ212|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,021|| align=right|4,56|| align=right|4,574||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40943)||1999 TT213|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,053|| align=right|2,58|| align=right|5,037||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40944)||1999 TJ216|| align=right|14,7|| align=right|2,841|| align=right|0,069|| align=right|3,29|| align=right|4,787||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40945)||1999 TX216|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,186|| align=right|3,32|| align=right|4,414||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40946)||1999 TK217|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,091|| align=right|4,32|| align=right|4,179||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40947)||1999 TJ218|| align=right|14,7|| align=right|2,707|| align=right|0,034|| align=right|5,82|| align=right|4,453||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40948)||1999 TH228|| align=right|15,4|| align=right|2,913|| align=right|0,091|| align=right|2,42|| align=right|4,971||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40949)||1999 TQ228|| align=right|15,0|| align=right|2,816|| align=right|0,114|| align=right|3,84|| align=right|4,724||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40950)||1999 TQ229|| align=right|14,0|| align=right|3,198|| align=right|0,102|| align=right|6,55|| align=right|5,717||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40951)||1999 TO230|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,111|| align=right|10,28|| align=right|5,164||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40952)||1999 TD231|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,079|| align=right|6,41|| align=right|4,507||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40953)||1999 TB237|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,111|| align=right|8,07|| align=right|4,049||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40954)||1999 TQ238|| align=right|14,2|| align=right|2,849|| align=right|0,083|| align=right|5,87|| align=right|4,809||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40955)||1999 TQ241|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,228|| align=right|8,84|| align=right|4,675||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40956)||1999 TZ241|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,122|| align=right|11,90|| align=right|4,154||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40957)||1999 TR242|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,039|| align=right|11,22|| align=right|5,240||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40958)||1999 TV242|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,168|| align=right|7,42|| align=right|4,232||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40959)||1999 TB243|| align=right|13,1|| align=right|3,160|| align=right|0,063|| align=right|24,88|| align=right|5,616||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40960)||1999 TL244|| align=right|15,0|| align=right|2,852|| align=right|0,039|| align=right|1,74|| align=right|4,816||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40961)||1999 TV247|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,099|| align=right|4,11|| align=right|4,586||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40962)||1999 TW247|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,156|| align=right|6,45|| align=right|5,619||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40963)||1999 TZ247|| align=right|14,1|| align=right|3,240|| align=right|0,041|| align=right|5,31|| align=right|5,832||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40964)||1999 TE248|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,108|| align=right|12,79|| align=right|5,818||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40965)||1999 TH249|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,083|| align=right|9,85|| align=right|4,230||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40966)||1999 TM250|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,140|| align=right|8,69|| align=right|4,218||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40967)||1999 TC251|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,164|| align=right|12,05|| align=right|5,406||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40968)||1999 TO254|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,139|| align=right|14,51|| align=right|4,497||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40969)||1999 TR258|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,093|| align=right|3,22|| align=right|4,144||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40970)||1999 TK261|| align=right|14,2|| align=right|2,576|| align=right|0,083|| align=right|28,95|| align=right|4,134||MBA||14. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40971)||1999 TY264|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,034|| align=right|21,09|| align=right|4,167||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40972)||1999 TL267|| align=right|13,6|| align=right|3,112|| align=right|0,202|| align=right|16,77|| align=right|5,488||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40973)||1999 TL269|| align=right|14,8|| align=right|2,976|| align=right|0,113|| align=right|9,01|| align=right|5,133||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40974)||1999 TS269|| align=right|14,7|| align=right|3,167|| align=right|0,084|| align=right|7,15|| align=right|5,635||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40975)||1999 TU269|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,135|| align=right|7,88|| align=right|5,576||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40976)||1999 TV272|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,164|| align=right|8,52|| align=right|5,660||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40977)||1999 TD279|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,126|| align=right|10,41|| align=right|5,125||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40978)||1999 TN279|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,082|| align=right|21,56|| align=right|4,239||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40979)||1999 TL280|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,094|| align=right|8,71|| align=right|4,353||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40980)||1999 TO282|| align=right|15,4|| align=right|2,895|| align=right|0,052|| align=right|2,42|| align=right|4,926||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40981)||1999 TL284|| align=right|14,5|| align=right|2,789|| align=right|0,166|| align=right|11,24|| align=right|4,657||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40982)||1999 TR285|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,052|| align=right|11,27|| align=right|5,518||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40983)||1999 TB286|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,045|| align=right|13,57|| align=right|4,257||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40984)||1999 TL288|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,052|| align=right|10,67|| align=right|5,345||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40985)||1999 TM288|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,109|| align=right|2,30|| align=right|5,695||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40986)||1999 TY292|| align=right|14,6|| align=right|2,959|| align=right|0,080|| align=right|8,57|| align=right|5,089||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40987)||1999 TJ293|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,043|| align=right|9,20|| align=right|5,367||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40988)||1999 TN311|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,149|| align=right|1,21|| align=right|5,310||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40989)||1999 UO|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,117|| align=right|10,68|| align=right|5,362||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40990)||1999 UW|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,092|| align=right|1,99|| align=right|4,582||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40991)||1999 UA1|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,251|| align=right|7,53|| align=right|3,786||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40992)||1999 UL1|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,235|| align=right|1,93|| align=right|5,373||MBA||18. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(40993)||1999 UF2|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,108|| align=right|2,80|| align=right|4,465||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|40994 Tekaridake||1999 UZ2|| align=right|13,5|| align=right|2,688|| align=right|0,201|| align=right|11,64|| align=right|4,405||MBA||20. oktober 1999||Mishima||M. Akiyama
|-
|(40995)||1999 UC4|| align=right|15,7|| align=right|2,483|| align=right|0,155|| align=right|8,37|| align=right|3,912||MBA||27. oktober 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(40996)||1999 UO5|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|14,87|| align=right|4,289||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40997)||1999 UE6|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,116|| align=right|1,89|| align=right|4,439||MBA||27. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40998)||1999 US7|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,131|| align=right|7,45|| align=right|4,577||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(40999)||1999 UU8|| align=right|13,7|| align=right|2,751|| align=right|0,111|| align=right|4,30|| align=right|4,562||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41000)||1999 UB9|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,011|| align=right|5,23|| align=right|4,688||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov